UBR steht für:

 Unbestimmtheitsrelation, einer Aussage der Quantenphysik von Werner Heisenberg
 Unspecified Bit Rate, eine Dienstgüteklasse der Datenübertragungstechnologie ATM
 Unternehmenseinheitlicher Betriebsrat
 UDDI Business Registry, die Universal Description, Discovery and Integration Business Registry von Microsoft, IBM u. a.
 Unterbrechungsbehandlungsroutine, seit den Computern der 3. Generation, durchgeführt nach Auslösen eines Interrupts
 Umweltprogramm Bodenseeraum des Regierungspräsidiums Tübingen
 Unfallversicherung mit Beitragsrückzahlung
 Universitätsbibliothek Regensburg

UBR